Masclet est un nom de famille attesté en France, notamment dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. 

 Amé-Thérèse-Joseph Masclet (1760-1833), diplomate français
 , son frère, mort évêque en Russie
 Daniel Masclet (1892-1969), photographe et critique français
 Patrick Masclet (1952-2017), homme politique français

Références 
 .